El Fum, Fum Fum és una nadala tradicional catalana. Joan Amades creu que té els seus orígens en els segles XVI o XVII.

El significat de la paraula "fum" en la nadala és incert. Podria referir-se literalment al fum del foc al voltant del qual la gent es reuneix per a parlar i cantar durant el fred mes de desembre, o bé podria ser la imitació del so d'un timbal o de l'acord d'una guitarra.

Lletra

Referències

Enllaços externs 

 
 Música transcrita a "El vint-i-cinc de desembre"
 Una versió folc de Mallorca, de la banda Música nostra, amb vídeo artístic, o una altra versió amb els músics a la vista.
 Una bonica versió cantada pel valencià Paco Muñoz i un cor de nens i nenes.
 Versió de la Capella de Música de Santa Maria del Pi.
 Versió en anglès pel Jubilate Ensemble, església metodista "Christ United Methodist Church" a College Station, Texas.

Nadales en català